Паредеш (, , «стіни») — португальська власна назва.

Топоніми

Паредеш (Ангола)

Паредеш
 Паредеш-ду-Байрру — парафія.
 Паредеш-де-Кора — парафія.
 Паредеш-Секаш — парафія.

Примітки